Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 581 dans le monde.

 Interstate 581 aux États-Unis
 Route européenne 581 traversant la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine
  dans certains pays